Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан (ИГССС АН РТ)  — образован 16 сентября 2010 года на базе Института геологии АН РТ и Института сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ.Институт продолжил исследования в тех же областях, что существовавшие до этого институты: : геология, тектоника, литология, стратиграфия, сейсмология, сейсмостойкое строительство.

Структура 
В структуре Академии наук Таджикистана институт входит в Отделение Физико-математических, Химических и Геологических наук.

Международное сотрудничество 
Институт участвует в проекте по изучению землетрясений в Центральной Азии финансируемом министерством иностранных дел Норвегии.

Примечания

Ссылки 
Илолов М. И., Мамаджанов Ю. М. Геология и сейсмология на службе народного хозяйства  Горный журнал №2 2012
Опасность землетрясений и сейсмобезопасное строительство

См. также 
Академия наук Республики Таджикистан
Наука в Таджикистане

Академия наук Республики Таджикистан